Итака может означать:

 Итака — один из Ионических островов, по преданию, родина Одиссея.
 Итака (Нью-Йорк) — университетский город в штате Нью-Йорк (США).
 Итака (Забайкальский край) — посёлок городского типа в Могочинском районе Забайкальского края России.
 Итака (река) — река в Могочинском районе Забайкальского края.
 Каньон Итака — крупнейший каньон на Тефии (спутник Сатурна).